Макси́м Ви́кторович Локтио́нов (род. 1 сентября 1988, Кузнецк) — российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, радиоведущий.

Биография 
Максим Локтионов родился в городе Кузнецке Пензенской области.

Во время школьной учёбы занимался в театральном кружке, где активно и весьма успешно участвовал в детских спектаклях. Вопрос о будущей профессии был решён. В 2006 году поступил на театральный факультет Саратовской консерватории в мастерскую Народного артиста России Григория Аредакова.

Осенью 2008 года Максима пригласили сняться в главной роли в фильме «Книга мастеров» компании Walt Disney Pictures на студии Никиты Михалкова «ТриТэ». Он сыграл роль сироты Ивана, камнереза, а 29 октября 2009 года фильм вышел на экраны.

О кастинге на роль Ивана Максим рассказывает:

Женщина, которая занималась подбором актёров для этого фильма, видимо, «отчаявшись» найти подходящих людей в Москве, поехала в провинцию по театральным институтам, в том числе и на наш факультет. После того, как нас здесь посмотрели, фотографировали, мне позвонили и пригласили уже в Москву. Это было как раз после сдачи летней сессии и у меня как раз было свободное время. Там я прошёл отборочный тур — меня попросили показать несколько этюдов на «органичное проживание» в паре с Марией Андреевой, которая к тому времени уже была утверждена на главную женскую роль. Затем уехал домой, где и пребывал две недели в томительном ожидании. Я ждал, ждал… И, наконец-то, позвонили, сказали, что нужно ещё раз приехать и пройти уже сцену из самой сказки в костюмах и перед камерой. Это был первый опыт работы перед камерой, было очень волнующе и интересно, может быть поэтому открылись во мне какие-то скрытые резервы (смеётся). После этого я вновь уехал домой и ещё через две недели мне позвонили и сказали: "Вы утверждёны на главную роль, потрудитесь приехать… "

В 2010 году Максим окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и был принят в труппу Саратовского академического театра драмы имени И. А. Слонова.

С 2011 года — ведущий на радио «Юмор FM — Саратов».

25 сентября 2015 года актёр принял участие в театрализованных онлайн-чтениях произведений А. П. Чехова «Чехов жив».

14 июля 2018 года женился на коллеге по спектаклю «Ромео и Джульетта» — Екатерине Дудченко.

Творческая деятельность

Фильмография 
  — «Книга мастеров» — Иван, сирота, камнерез

Театральные работы

Дипломный спектакль 
 «Месяц в деревне. Сцены» (по пьесе И. С. Тургенева, режиссёр: Григорий Аредаков) — Алексей Николаевич Беляев

Саратовский академический театр драмы имени И. А. Слонова 
  — «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира. Режиссёр: Марина Глуховская — Озрик
  — «Преступление и наказание» по роману Фёдора Михайловича Достоевского. Режиссёр: Марина Глуховская — Миколка
  — «Город ангелов» по пьесе Игоря Игнатова. Режиссёр: Даниил Безносов — Егор в молодости
  — «Сказка про Щелкунчика и Мышиного короля» по сказке Э. Т. А. Гофмана. Режиссёр: Антон Коваленко — Щелкунчик, Принц
  — «Женитьба» по пьесе Николая Васильевича Гоголя. Режиссёр: Антон Коваленко — Ряженый
  — «Ночь ошибок» по комедии Оливера Голдсмита. Режиссёр: Римма Белякова — Завсегдатай трактира
  — «В некотором царстве…» по мотивам русских народных сказок. Режиссёр: Юрий Кудинов — Емеля-Дурак
  — «Жестокие игры» по пьесе Алексея Арбузова. Режиссёр: Евгений Марчелли — Никита Лихачёв
  — «Чудеса в зимнем лесу» по пьесе Владимира Лесового Режиссёр: Игорь Баголей — Принц
  — «Спящая красавица» по сказке Чарльза Уэя. Режиссёр: Игорь Баголей — Принц Оуэн
  — «Класс Бенто Бончева» по пьесе Максима Курочкина. Режиссёр: Михаил Угаров — Студент
  — «Антигона» по пьесе Жана Ануя. Режиссёр: Ольга Харитонова — Гемон
  — «Настоящая комедия» по пьесе Ноэла Кауарда. Режиссёр: Сергей Стеблюк — Роланд Моул
  — «Иван-Богатырь и Свет-Луна» по мотивам русских народных сказок. Режиссёр: Даниил Безносов — Старик-сказочник
  — «Розовый бантик» по сказке Ксении Степанычевой. Режиссёр: Сергей Захарин — Лунный свет
  — «Свирели из карамели» по сказке Игоря Игнатова. Режиссёры: Игорь Игнатов и Максим Локтионов
  — «Все мои сыновья» по пьесе Артура Миллера. Режиссёр: Николай Дручек — Джордж Дивер
  — «Прошу театр не посещать» (идея и воплощение: Ольга Харитонова)
  — «Вверх тормашками» по пьесе Ксении Драгунской. Режиссёр: Любовь Баголей — Разбойник
  — «Кабала святош» по пьесам Михаила Булгакова и Мольера. Режиссёр: Марина Глуховская — Максимилиан Ренэ
  — «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова. Режиссёр: Владимир Берзин — Марат

Примечания

Ссылки 
 Максим Локтионов на сайте Саратовского академического театра драмы имени И. А. Слонова
 Максим ЛОКТИОНОВ: «В жизни я лучше!» // «Саратовский взгляд» № 48 (192) 3-9 декабря 2009 г.
 «Секреты звёздного дебюта» // «Новые времена» № 38 (346) от 6-12 ноября 2009 г.

Выпускники Саратовской театральной школы
Актёры и актрисы Саратовского театра драмы